Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2012 wurde am 27. und 28. Juli 2012 im Estadi Olímpic Lluís Companys der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen.

Europameister wurde der Deutsche Pascal Behrenbruch. Der Ukrainer Oleksij Kasjanow errang die Silbermedaille. Bronze ging an den Russen Ilja Schkurenjow.

Bestehende Rekorde 

Der bereits seit 1986 bestehende EM-Rekord blieb auch bei diesen Europameisterschaften unangetastet. Mit seiner Siegleistung von 8558 P blieb der deutsche Europameister Pascal Behrenbruch 253 Punkte unter dem Rekord. Zum Europarekord fehlten ihm 468, zum Weltrekord 481 Punkte.

Durchführung 
Der Zehnkampf wurde nach denselben Regeln wie heute durchgeführt. Die zehn Disziplinen fanden auf zwei Tage verteilt statt.
 Tag 1: 27. Juli – 100 m / Weitsprung / Kugelstoßen / Hochsprung / 400 m
 Tag 2: 28. Juli – 110 m Hürden / Diskuswurf / Stabhochsprung / Speerwurf / 1500 m
Gewertet wurde nach der auch heute gültigen Punktetabelle von 1985.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Ergebnis 

27./28. Juli 2012

Weblinks 
 Helsinki European Championships european-athletics.com, abgerufen am 28. Februar 2023
 Europameisterschaft in Helsinki (Finnland), leichtathletik.de, abgerufen am 28. Februar 2023
 Men Decathlon Athletics European Championship 2012 Helsinki (FIN), todor66.com, abgerufen am 28. Februar 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 22nd European Athletics Championships Helsinki FIN 27 JUN–01 JUL 2012 Olympiastadion, Men Decathlon, S. 687, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 28. Februar 2023
 XXI European Championship, Helsinki 2012, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 28. Februar 2023
 Mehrkampfrechner, Zehnkampf, ladv.de, abgerufen am 28. Februar 2023

Videolink 
 Zehnkämpfer Pascal Behrenbruch 110m Hürden Europameister Helsinki 2012 youtube.com, abgerufen am 28. Februar 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Zehnkampf Manner